3-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городах Карлстад и Карлскуга с 27 декабря 1978 года по 3 января 1979 года. Формат турнира по сравнению с прошлогодним турниром немного претерпел изменение. На первом этапе в двух группах выявляют сборные, которые сыграют в чемпионской группе и выявят чемпиона мира, а в утешительном раунде выявляют неудачника, который покидает турнир сильнейших и выбывает в группу «B». Победу одержали хоккеисты сборной СССР, 2 место заняла сборная Чехословакии. Бронзовые медали достались сборной Швеции.

Группа A 
Предварительный раунд

Финальный раунд 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Пелле Линдберг
 Защитник:  Алексей Касатонов
 Нападающий:  Владимир Крутов

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Пелле Линдберг
 Защитники:  Алексей Касатонов —  Иван Черни
 Нападающие:  Томас Стен —  Анатолий Тарасов —  Владимир Крутов

Группа B 
Матчи состоялись 5 — 9 марта в Кане (Франция).

Предварительный раунд

Плей-офф 
 За 7-е место
 17 — 2 
 За 5-е место
 6 — 5 
 За 3-е место
 6 — 5 OT 
 Финал
 4 — 5 OT 

 завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1980.

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Спорт в Швеции в 1978 году
Спорт в Швеции в 1979 году
Декабрь 1978 года
Январь 1979 года
Международные спортивные соревнования в Карлстаде
Чемпионаты мира в Швеции